Артур Грачевич Далалоян ( 26 квітня 1996, Тирасполь, Молдова) — російський гімнаст, триразовий чемпіон світу, п'ятиразовий чемпіон Європи.

Результати на турнірах

Посилання 

 Профіль на сайті  FIG

Російські спортивні гімнасти
Чемпіони світу зі спортивної гімнастики
Чемпіони Європи зі спортивної гімнастики
Російські олімпійські чемпіони
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020